Namco System FL è una scheda madre arcade prodotta da Namco nel 1993. Questo sistema è esclusivamente progettato per i giochi di corse, ha avuto una vita molto breve e sono stati prodotti solo 2 giochi per questo sistema.

I giochi prodotti in questo sistema Arcade sono dei convenzionali simulatori di guida. Final Lap R è stato l'ultimo capitolo della serie Arcade Pole Position.

«FL» si riferisce probabilmente alle iniziali del gioco Final Lap R.

Specifiche tecniche del System FL 

Main CPU: Intel i960-KB 32-bit RISC processor, @ 20 MHz
Sound & I/O CPU: Namco C75 (Mitsubishi M37702 based) @ 16.128 MHz
Sound chip: Namco C352 32 channel stereo supported 8-bit linear and 8-bit muLaw PCM - 4 channel output

Lista dei giochi System FL 
Final Lap R (1993)
Speed Racer (1995)

Note 

Macchine arcade
Schede arcade Namco